Дом городских учреждений — до Октябрьской революции название здания, построенного специально для размещения в нём городских учреждений:
 Дом городских учреждений в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга — памятник архитектуры федерального значения.
 2-й Дом городских учреждений в Петроградском районе Санкт-Петербурга — памятник архитектуры регионального значения.